Ляля — название цветка Тюльпан на фарси, может означать:

Имя 
Ляля — женское имя.
 Насуханова, Ляля Андарбековна (1939—2000) — первая чеченская лётчица и парашютистка.
 Ляля Жемчужная (род. 1969) — российская актриса.
 Ляля Третьякова (род. 1978) — бывший исполнительный директор Фонда Викимедиа в Сан-Франциско.
 Ляля Чёрная (1909—1982) — советская актриса театра и кино.

Также Ляля может быть уменьшительной формой для некоторых женских имен: Лариса, Елена, Элеонора и др.

Фамилия 
 Ляля, Альтин (род. 1975) — албанский футболист, полузащитник.

Топоним 
 Ляля — река в России.
 Ляля-Титова — село в Новолялинском городском округе Свердловской области России.
 Ляля-Иляги — холм в Джебраильском районе Азербайджана.

См. также 
 Ляля-Тюльпан
 Новая Ляля
 Старая Ляля